Stansel est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1947), homme politique américain en Floride
 (1888-1936), homme politique américain du Mississippi
 (1621-1705), astronome tchèque et jésuite

Voir aussi

Homonymie de patronyme